Vietnam
Distretto di Binh Tan – distretto della provincia di Ho Chi Minh
Distretto di Binh Tan – distretto della provincia di Vinh Long